Jean-Julien Rojer e Horia Tecău erano i detentori del titolo, e lo hanno difeso battendo in finale James Cerretani e Leander Paes con il punteggio di 6-2, 7-62.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)

  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (semifinale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale)

Qualificati 

  Jan-Lennard Struff /  Viktor Troicki (primo turno)

Lucky loser 
  Andreas Haider-Maurer /  Florian Mayer (primo turno)

Wildcard 

  James Cerretani /  Leander Paes (finale)

  Denis Istomin /  Daniel Nestor (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Jan-Lennard Struff /  Viktor Troicki (qualificati)

  Andreas Haider-Maurer /  Florian Mayer (ultimo turno, lucky loser)

Qualificati 

  Jan-Lennard Struff /  Viktor Troicki

Lucky loser 
  Andreas Haider-Maurer /  Florian Mayer

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2018